Y8, Y-8 ou Y08 peut faire référence à :
 Pipinos (Y8), un sous-marin de la marine de guerre hellénique ;
 Shaanxi Y-8, une variante chinoise de l'Antonov An-12, un avion ;
 Ukraine, selon la liste des Vehicle Identification Numbers ;
 www.y8.com, un site de mini jeux en ligne tres populaire ;
  ;
 Y8, une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres